Adeptes del zaidisme, moviment xiïta moderat, protagonista de nombroses revoltes als segles VIII i IX
 Dinastia zaidita al Tabaristan, dinasties d'origen alida que van governar a tots o alguns d'aquestos territoris entre el segle IX i el X, vegeu Alides del Tabaristan, Gilan i Daylam
 Zaidites del Iemen, dinastia d'imams fundada per al-Hadi al-Hakk Yahya al final del segle IX o principis del X